Première Division 2017/18 (Burkina Faso)
 Premiere Division 2017/18 (Dominica)
 Première Division 2017/18 (Frankrijk)
 Première Division 2017/18 (Niger)
 Première Division 2017/18 (Réunion)